Halvor Bjørnebye – aviatore norvegese
 John Bjørnebye – diplomatico norvegese
 Jo Inge Bjørnebye – saltatrice con gli sci norvegese
 Stig Inge Bjørnebye – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, difensore